Голицын, Александр Михайлович:
 Голицын, Александр Михайлович (1718—1783) — генерал-фельдмаршал; генерал-губернатор Санкт-Петербурга в 1780—1783.
 Голицын, Александр Михайлович (1723—1807) — вице-канцлер, вице-президент Коллегии иностранных дел.
 Голицын, Александр Михайлович (1772—1821) — гофмейстер.
 Голицын, Александр Михайлович (1798—1858) — почт-директор в Царстве Польском (1849), действительный статский советник, камергер.